Либърти може да се отнася за:

 Градове в САЩ
 Либърти (Мисури)
 Либърти (Тексас)

 Окръзи в САЩ
 Либърти (окръг, Джорджия)
 Либърти (окръг, Монтана)
 Либърти (окръг, Тексас)
 Либърти (окръг, Флорида)

 Кораби
 Транспортни кораби тип „Либърти“
 Железобетонни съдове „Либърти“ (подвид на транспортите кораби тип „Либърти“)

 Друго
 стил Либерти (Либърти стайл; Style Liberty) - едно от множеството наименования на Сецесиона, на Ар нуво, на движението Изкуства и занаяти, стила Модерн, Югендщил
 Либърти Стейдиъм (футболен стадион в Суонзи, Уелс)
 Либърти Екс (Liberty X – английско-ирландска поп група)